Ел Уерфано има више значења:

 Ел Уерфано (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Уерфано (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Уерфано (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Уерфано, Ла Паста (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Уерфано, Емилијано Запата (Сенгио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Уерфано (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Уерфано (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Уерфано (Чиконкијако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику